Srem steht für

 eine Region in Südosteuropa, deren westlicher Teil im kroatischen Ostslawonien und deren östlicher Teil im Westen der serbischen Provinz Vojvodina liegt, siehe Syrmien
 einen Bezirk in der Vojvodina in Serbien, siehe Okrug Srem
 ein römisch-katholisches Bistum, siehe Bistum Syrmien
 eine Stadt in Polen, siehe Śrem